Shaquille Simmons (Willemstad, 14 september 1996) is een Nederlandse voetballer van Curaçaose afkomst. Hij is inzetbaar als aanvaller of vleugelverdediger.

VVV-Venlo
Simmons doorliep de jeugdopleiding van VVV-Venlo en werd met ingang van het seizoen 2014-15 als amateur vanuit de A-jeugd overgeheveld naar het eerste elftal. Hij maakte op 18-jarige leeftijd zijn competitiedebuut op 19 oktober 2014 in de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam (1-0 verlies), als invaller voor Jerold Promes. In zijn tweede seizoen kwam de aanvaller niet meer aan speelminuten toe bij de Venlose eerstedivisionist. Simmons kwam niet in aanmerking voor een contract en verruilde VVV in 2016 voor derdedivisionist EVV. Na vier seizoenen in Echt maakte hij medio 2020 de overstap naar provinciegenoot RKSV Groene Ster.

Clubstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van VVV-Venlo

Externe link
Profiel soccerway.com

Curaçaos voetballer
Simmons, Shaquille